Machendorf steht für:
 Machendorf (Kirchdorf am Inn), Gemeindeteil von Kirchdorf am Inn (Landkreis Rottal-Inn), Bayern
 Machendorf (Nainhof-Hohenfels), Wüstung  im Markt Hohenfels, Landkreis Neumarkt, Bayern